Gli Amali erano una delle dinastie nobili dei Goti, considerati come i più valorosi tra i guerrieri e i sovrani gotici. Stando ad una loro leggenda, gli Amali discenderebbero da un antico eroe le cui gesta gli valsero il titolo di Amala (ossia "potente").

Storia
In seguito alla divisione dei Goti in Visigoti ed Ostrogoti, avvenuta nel III secolo, gli Amali divennero la dinastia reale degli Ostrogoti, mentre i Balti lo furono per i Visigoti, sopravvalendo sui primi per prestigio e potere. Alla morte di Teodato, avvenuta nel 536, gli Amali si estinsero definitivamente.

Re
La stirpe degli Amali fornì i seguenti re Ostrogoti:

Ostrogota
 Winitario circa 380
Hunimundo circa 390 
Torismondo circa 400 
Valamiro circa 447-465 
 Widemero o Vidimero circa 473 
Teodemiro 468-474
Teodorico il Grande, 474 - 526 
Atalarico, 526 - 534 
Teodato, 534- 536

Regine
Inoltre tra gli Amali si annoverano anche le regine Amalasunta e Matasunta.

Genealogia mitologica e storica

Note

Bibliografia
 De origine actibusque Getarum - De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum, dal sito The Latin Library
Gutasaga, traduzione in inglese di Peter Tunstall (2004)
"Göter, goter, gutar" di Thorsten Andersson, in Journal Namn och Bygd, Uppsala, 1996.

Voci correlate 

Sovrani ostrogoti

 

Goti